Hot Wheels Unleashed — гоночная видеоигра 2021 года, разработанная и изданная компанией Milestone S.r.l. на основе линейки игрушек Hot Wheels от Mattel. Игра была выпущена 30 сентября 2021 года для Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и Microsoft Windows.

Игровой процесс 
Hot Wheels Unleashed — это гоночная игра, в которую играют от третьего лица. В игре игрок берет на себя управление транспортными средствами из франшизы Hot Wheels и соревнуется с другими противниками на миниатюрных трассах, расположенных в различных повседневных местах и средах, таких как гараж, кухня и спальня. Транспортные средства, представленные в игре, могут быть полностью кастомизированы. На момент запуска будет доступно 66 различных автомобилей. В игре также есть режим карьеры, испытание на время и редактор треков. Игра поддерживает до 12 игроков в онлайн-сеансе, хотя игроки также могут соревноваться с другим игроком в локальном многопользовательском режиме с разделенным экраном.

Разработка 
Игра была разработана итальянским разработчиком Milestone, компанией, стоящей за играми MotoGP и серией Ride, и стала первой консольной игрой, основанной на собственности с 2013 года. Mattel предложила идею компании Milestone в 2018 году, хотя они и не ожидали, что компания примет это предложение. Milestone захотела создать такую игру, поняв, что они специализировались на гоночных симуляторах, это была «ниша в нише», а сам жанр гонок был довольно переполнен ведущим геймдизайнером Федерико Кардини, который сказал: «Могу ли я сделать игру на уровне, я не знаю, Gran Turismo? Технически говоря, да. Должны ли мы встретиться лицом к лицу с Gran Turismo? Это не похоже на отличную идею». В игре используется физика, похожая на другие игры от Milestone, но сильно модифицированная, чтобы автомобили могли выполнять трюки, которыми славится серия. Команда хотела сделать весь упор на физике, потому что многие другие аркадные гонки чувствовались «заскриптованными», когда машины не реагировали на действия игрока.

По словам Кардини, ведущего геймдизайнера Hot Wheels Unleashed, команда разработчиков хотела точно воссоздать машины Hot Wheels в соотношении 1:1. Используя этот метод, команда добавила множество тонких деталей к автомобилям и трассам. Кардини описал внутриигровой гараж как «источник вдохновения для всей игры», отметив его многочисленные качества.

Маркетинг и выпуск 
Игра была официально анонсирована 25 февраля 2021 года. Игра была выпущена 30 сентября 2021 года для Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. У Milestone также были планы по широкой поддержке игры с помощью загружаемого контента после запуска.

Приём 

Согласно агрегатору обзоров Metacritic, версии для ПК и PlayStation 5 получили «в целом благоприятные» отзывы, в то время как версии для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox Series X получили «смешанные или средние» отзывы.

Награды и почести 
Hot Wheels Unleashed была номинирована на премию Game Awards 2021 как лучшая спортивная/гоночная игра.

Продажи 
Hot Wheels Unleashed стала четвертой по продажам игрой в Великобритании после FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe и Sonic Colors: Ultimate. 20 декабря 2021 года Milestone объявила, что игра разошлась тиражом в 1 миллион копий, став самой быстро продаваемой игрой за всю историю издателя.

Примечания

Ссылки 
 
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Гоночные компьютерные игры
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для Windows
Игры на движке Unreal Engine
Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 5
Игры для PlayStation 4
Компьютерные игры 2021 года